Норвуд има више значења:
 Норвуд (Масачусетс), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Масачусетс
 Норвуд (Мичиген), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мичиген
 Норвуд (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Норвуд (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Норвуд (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Норвуд (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Норвуд (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
 Норвуд (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Норвуд (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана
 Норвуд (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Норвуд (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Норвуд (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Норвуд (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина